Highbridge ist der Name von

 Highbridge (Somerset) ehemalige Marktstadt mit etwa 6000 Einwohnern im Südwesten Englands
 Highbridge (Highlands), Dorf in den Schottischen Highlands
 Highbridge (Hampshire), Ort in England

Siehe auch
 High Bridge